Aktuelle Stunde bezeichnet:
 Aktuelle Stunde (Parlament), eine Form der Debatte in Parlamenten
 Aktuelle Stunde (Fernsehsendung), ein Nachrichtenmagazin des WDR